Montcornet kan syfta på:
 Montcornet, Aisne
 Montcornet, Ardennes